

Presentación previa 
El checo Jiří Veselý fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El eslovaco Andrej Martin ganó el título, derrotando al argentino Horacio Zeballos en la final por 1-6, 6-1 y 6-4.

Cabezas de serie 

  Pablo Cuevas (Segunda ronda)
  Blaž Rola (Semifinales)
  Facundo Bagnis (Primera ronda)
  Horacio Zeballos (FINAL)

<li>  Facundo Argüello
<li>  Norbert Gomboš (Cuartos de final)
<li>  Michał Przysiężny (Primera ronda)
<li>  Miloslav Mečíř Jr. ''(Primera ronda)

Cuadro 

 Q = Calificado (Qualified)
 WC = Invitado (Wild Card)

 w/o = Victoria por incomparecencia
 r = Retirado

 LL = Perdedor repescado de la fase previa (Lucky Loser)

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Liberec 2014